Но́лан — фамилия ирландского происхождения.

 Нолан, Адам (род. 1987) — ирландский боксёр.
 Нолан, Деанна (род. 1979) — американская и российская баскетболистка.
 Нолан, Джонатан (род. 1976) — англо-американский сценарист.
 Нолан, Джордан (род. 1989) — канадский хоккеист.
 Нолан, Дэвид (1943—2010) — один из основателей Либертарианской партии США.
 Нолан, Жанетт (1911—1998) — американская актриса.
 Нолан, Кевин (род. 1982) — английский футболист.
 Нолан, Кен — американский писатель и сценарист, 
 Нолан, Кристофер (род. 1970) — англо-американский режиссёр.
 Нолан, Ллойд (1902—1985) — американский актёр.
 Нолан, Норма (род. 1938) — победительница конкурса «Мисс Вселенная» от Аргентины.
 Нолан, Оуэн (род. 1972) — канадский хоккеист.
 Нолан, Сидней (1917—1992) — австралийский художник.
 Нолан, Таня (род. 1983) — новозеландская актриса.
 Нолан, Уильям Ф. (1928—2021) — американский писатель-фантаст.
 Нолан, Филип Фрэнсис (1888—1940) — американский писатель (научная фантастика).
  (1957—2011) — американский модельер.